O Estádio Renzo Barbera (Stadio Renzo Barbera, antigo Stadio La Favorita) é um estádio localizado em Palermo, na Itália. É a casa do clube de futebol Palermo.

Inaugurado em 24 de janeiro de 1932 como Stadio Littorio num jogo entre Palermo e Atalanta. Foi palco de jogos da Copa do Mundo de 1934.

Em 1936 foi rebatizado para Stadio Michele Marrone, em homenagem a um soldado morto na Guerra Civil Espanhola. O nome do estádio foi mais uma vez modificado após a Segunda Guerra Mundial para Stadio La Favorita.

Em 1948 a pista de atletismo foi retirada e a capacidade passou para 30.000 torcedores. Em 1984 houve uma nova reforma, com a construção do segundo anel de arquibancadas e a capacidade ampliada para 50.000 lugares. Recebeu algumas partidas da Copa do Mundo de 1990.

Em 18 de Setembro de 2002 foi rebatizado pela última vez, com o nome de Renzo Barbera, presidente do Palermo entre 1970 e 1980.

Ligações externas 
 ogol.com

Estádios de futebol de Itália
Estádios da Copa do Mundo FIFA de 1990
Palermo Football Club